Some Nerve é um curto filme mudo norte-americano de 1913, do gênero comédia, dirigido por Mack Sennett e estrelando Ford Sterling.

Elenco 
Fatty Arbuckle
Cecile Arnold
Alice Davenport
Dot Farley
Edgar Kennedy
George Nichols
Ford Sterling

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes mudos
Curtas-metragens de 1913
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco